Всеобщие выборы в Сьерра-Леоне проходили 11 августа (парламентские и 1-й тур президентских) и 8 сентября (2-й тур президентских) 2012 года. В 1-м туре президентских выборов участвовало 7 кандидатов. Так как ни один из них не получил в 1-м туре 55 % голосов, был назначен 2-й тур. В результате Эрнест Бай Корома получил 54,6 % голосов и был избран президентом.

В парламентских выборах участвовало 566 кандидатов, которые претендовали на 112 мест парламента. Выборы проходили по системе относительного большинства в отличие от предыдущих выборов, проводившихся по пропорциональной избирательной системе. Остальные 12 депутатов парламента были избраны в отдельных выборах традиционными вождями как представители округов, которые, как правило, рассматривались союзниками Народной партии.

Результаты

Президентские выборы

Парламентские выборы

Примечания 

Выборы в Сьерра-Леоне
2007 год в Сьерра-Леоне
Сьерра-Леоне